Ordet Socialdemokraten henviser til:

 Social-Demokraten – tidligere navn for den nu nedlagt avis Aktuelt.
 Socialdemokraten (partiavis) – navnet på Socialdemokraternes partiavis.